Nouhuysia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Nouhuysia ingår i familjen Calophyllaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Nouhuysia